Religio () — латинский термин, от которого происходит слово «религия».

  — в древнеримской религии связь, соединяющая человека с божеством.
 «Religio» (1902) — стихотворение Александра Блока.
 «Nova Religio» (с 1997) — американский научный журнал.

См. также 
 Пуническая совесть (Punica fides или Punica religio) — ироническое определение вошедшего в пословицу вероломства карфагенских вождей.

Примечания 

Латинские фразы и выражения